Асаяма — неоднозначное понятие:

  — древнее японское боевое искусство (корю).
  () (род. 1976) — японский бейсболист.